Патрик Бошо () (род. 6 декабря 1938, Брюссель, Бельгия) — европейский и американский актёр.

Сын известного бельгийскиго писателя Анри Бошо. Муж Мижану Бардо, младшей сестры актрисы Бриджит Бардо.

Фильмография

Актёр 
 Переводчики / Les traducteurs (2019) … Жорж Фонтен
 Весёлые каникулы / Get the Gringo (2012) … Surgeon
 Крайние меры / Extraordinary Measures (2010) … CEO Erich Loring
 2012 / 2012 (2009) … Roland Picard
 Glenn (2009) … Richard
 Касл / Castle (2009) (сериал) … Caine Powell
 Навоз / Manure (2009) … Mr. Rose
 Прекрасный сон / The Perfect Sleep (2009) … Nikolai
 La possibilité d`une île (2008) … Le prophète
 La velocità della luce (2008) … Rinaldo
 Мой личный враг / My Own Worst Enemy (2008) (сериал) … Zelloff
 9 Lives of Mara (2007) … Documentarian
 Chrysalis (2007) … Charles Becker
 Ladrones (2007) … Anticuario
 Mystère (2007) (сериал) … Général de Lestrade
 The Gray Man (2007) … Albert Fish
 The Memory Thief (2007) … Mr. Fisher
 Женский клуб расследований убийств / Women`s Murder Club (2007—2009) (сериал) … Victor Atkinson
 Парни как особая культура (2006) … Грегори Тэлбот
 El amor y la ciudad (2006)
 Suzanne (2006) … Frank
 Карла / Karla (2006) … Dr. Arnold
 4исла / Numb3rs (2005—2009) (сериал) … Jean Stephanois
 Vampires: The Turning (2005) … Raines
 Откровения / Revelations (2005) (сериал) … Dr. Daniel Goran
 C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк / CSI: NY (2004—2009) (сериал) … Dr. Willems
 Promised Land (2004) … Jim Williamson
 Доктор Хаус / House M.D. (2004—2010) (сериал) … Dr. Rowan Chase
 Рэй / Ray (2004) … Dr. Hacker
 Carnivàle (2003—2005) (сериал) … Professor Lodz
 De fem benspænd (2003) … The Perfect Man/Speaker
 Threat Matrix (2003—2004) (сериал) … Frederick Vorn
 Ловкие руки / Shade (2003) … Max Malini
 C.E.O. (2002) … Monsieur de Reaumur
 Secretary (2002) … Dr. Twardon
 Комната страха / Panic Room (2002) … Stephen Altman
 Мертвая зона / The Dead Zone (2002—2007) (сериал) … Andrew Lyne
 24 часа / 24 (2001—2010) (сериал) … Jacob Rossler
 The Pretender 2001 (2001) … Sydney
 Джекпот / Jackpot (2001) … Santa Claus / Voice of Sevon
 Лига справедливости / Justice League (2001—2006) (сериал) … Kasnian Monk: Form of Ares
 Притворщик: Остров призраков / The Pretender: Island of the Haunted (2001) … Sydney
 Шпионка / Alias (2001—2006) (сериал) … Aldo Desantis
 The Sculptress (2000) … Professor Giraud
 Клетка / The Cell (2000) … Lucien Baines
 Ударные звуки / The Beat Nicks (2000) … Hank
 Command & Conquer: Tiberian Sun (1999) (комп. игра) … Tratos
 Twin Falls Idaho (1999) … Miles, a Doctor
 Святоша / Holy Man (1998) … Guy at the party who is hypnotised
 Enfants de salaud (1996) … Pierre-Yves
 I Magi randagi (1996) … Balthazar
 The Beatnicks (1996) … Hank Kerchief
 Клан вампиров / Kindred: The Embraced (1996) (сериал) … Archon Raine
 Притворщик / The Pretender (1996—2000) (сериал) … Sydney
 Jenipapo (1995) … Padre Stephen Louis
 Serpent`s Lair (1995) … Sam
 Оперативный центр Тома Клэнси / OP Center (1995) … Kurt
 Dark Side of Genius (1994) … Sherman McPhee
 Day of Reckoning (1994) … Andre Rouselle
 Every Breath (1994) … Richard
 Fortune Hunter (1994—1995) (сериал) … Arno Rutman
 Lisbon Story (1994) … Friedrich Monroe
 The New Age (1994) … Jean Levy
 Земля 2 / Earth 2 (1994—1995) (сериал) … `Govenor` Sheppard
 Прямая и явная угроза / Clear and Present Danger (1994) … Enrique Rojas, Cali Cartel
 Вирус / And the Band Played On (1993) … Dr. Luc Montagnier
 Розы мертвы / Acting on Impulse (1993) … Yoram Sussman
 Complicazioni nella notte (1992)
 Havanera 1820 (1992) … Mr. Johnson
 Robert`s Movie (1992) … Robert
 Время от времени / From Time to Time (1992)
 Цель желания / Chain of Desire (1992) … Jerald Buckley
 Cómo levantar 1000 kilos (1991)
 Craven (1991)
 Il nodo alla cravatta (1991)
 Lo más natural (1991) … Pablo
 Nestor Burma (1991—2003) (сериал) … Baxter
 Terra Nova (1991) … Mr. Stal
 Кровные узы / Blood Ties (1991) … Eli Chelarin
 Экстаз / The Rapture (1991) … Vic
 La mujer de tu vida: La mujer perdida (1990) … Dr. Hopkins
 Tinikling ou `La madonne et le dragon` (1990) … Pavel
 Australia (1989) … André Gauthier
 Comédie d`amour (1989) … Vollard
 Erreur de jeunesse (1989) … Paul
 Visioni private (1989) … Boris
 Учитель музыки / Le maître de musique (1989) … Prince Scotti
 Haute tension (1988—1994) (сериал) … Raymond Ravennes
 Miguel Servet, la sangre y la ceniza (1988—1989) (сериал) … Champier
 Mount Royal (1988) (сериал) … André Valeur
 Paysage d`un cerveau (1988) … Novosky
 Accroche-coeur (1987) … Léo
 Arhangelos tou pathous (1987) … Gregoire
 Balada da Praia dos Cães (1987) … Capt. Dantas
 Cross (1987) … Simon Leenhardt
 Motten im Licht (1987)
 Riviera (1987) … Riker
 Любовь среди воров / Love Among Thieves (1987) … Alan Channing
 Смерть дружбы / Friendship`s Death (1987) … Kubler
 Conseil de famille (1986) … Octave, le frère
 Лола (1986) … Робер
 Вид на убийство / A View to a Kill (1985) … Скарпайн
 Folie suisse (1985) … Federico
 Kane & Abel (1985) (сериал) … Ludwik
 La nuit porte jarretelles (1985)
 Феномен / Phenomena (1985) … Inspector Rudolf Geiger
 Христофор Колумб / Christopher Columbus (1985) (сериал) … Don Rodrigo
 Emmanuelle IV (1984) … Marc
 La femme publique (1984) … Le père d`Ethel/Ethel`s Father
 Le voyage d`hiver (1984) … Adam
 Nucleo zero (1984)
 Premiers désirs (1984) … Jordan
 Выбери меня / Choose Me (1984) … Zack Antoine
 Она написала убийство / Murder, She Wrote (1984—1996) (сериал) … Inspector Morel
 Les îles (1983) … Edouard
 Любовь с первого взгляда / Coup de foudre (1983) … Carlier
 Энигма / Enigma (1983)
 Crystal Gazing (1982) … Husband
 Der Stand der Dinge (1982) … Friedrich Munro
 Le petit pommier (1981) … Pierre, l`ami de la mère
 Guns (1980) … Tony
 Коломбо / Columbo (1971—1990) (сериал) … Max Barsini
 Tuset Street (1967) … Jorge Artigas
 Коллекционерка / La collectionneuse (1967) … Адриен
 Карьера Сюзанны (1963) … Франк

Продюсер 
 Paris vu par… (1965)

Сценарист 
 Коллекционерша / La collectionneuse (1967)

Примечания

Ссылки